Franciaország
Prunet, település Ardèche megyében
Prunet, település Cantal megyében
Prunet, település Haute-Garonne megyében